Столичный ампхе Пхукет (, ) — это название «столичного района» (amphoe mueang) провинции Пхукет в Таиланде. Сам же город Пхукет находится на северо-востоке района.

Географическое положение 

Район находится на южной части острова Пхукет. На западном и южном побережье есть много пляжей, популярных среди туристов: Карон, Ката, Ката Ной, Най Хан, Раваи и Пляж Дружбы вдоль залива Чалонг. Пляжи отделяются друг от друга скалистыми мысами. Самый южный мыс острова — Промтеп.

История 
Изначально назывался Тхунг Кха (ทุ่งคา). Современное название «Столичный ампхе Пхукет» получил 14 ноября 1938 года.

Храмы 

Самым значимым из 29 буддистских храмов Пхукета является Ват Чалонг (วัดฉลอง или, более официально วัดไชยธาราราม). Он посвящен монаху Луанг Пхо Чем (หลวง พ่อ แช่ม), который получил известность благодаря событиям во время китайского восстания Анг Йи в 1876 году.

Административное деление 
Район разделен на восемь подрайонов (тамбонов), которые далее подразделяются на 44 деревни (мубаны). Город Пхукет имеет статус столичного муниципалитета (thesaban nakhon) и охватывает тамбоны Талад Яй и Талат Нуеа. Карон, Ратсада, Раваи и Вичит имеют статус муниципальных тамбонов. Чалонг и Ко Као управляются Администрациями районов (ТАО).

Примечания 

Ампхе провинции Пхукет